Patronyme flamand

Le patronyme flamand Ceys provient de Cis, aphérèse de  () ou bien de Seys adoucissement du nom germanique Sigerus (Vincent).
Des variantes avec suffixes génitifs -en et/ou -s existent : , , Ceijssens.
Le C- initial peut être écrit S- : Seys, Seysen, Seysens, Seyssens, Sijssens. 

Lode Ceyssens (1972-), homme politique belge.

Patricia Ceysens (1965-), femme politique belge.